

Codici 
 ANL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Andulo (Angola)
 ANL – missile antinave

Geologia 
 ANL – Calcari ad Angulati – nel bacino del fiume Serchio, in provincia di Lucca – sintema stratigrafico della Toscana

Mineralogia 
 Anl – abbreviazione di analcime

Note